Paschwitz ist der Name für

 einen Ort im sächsischen Landkreis Nordsachsen; siehe Paschwitz (Doberschütz)
 ein deutsches Adelsgeschlecht; siehe Paschwitz (Adelsgeschlecht)
 einen Preis für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Geophysik; siehe Rebeur-Paschwitz-Preis

Paschwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst von Rebeur-Paschwitz (1861–1895), deutscher Astronom und Geophysiker
 Hubert von Rebeur-Paschwitz (1863–1933), deutscher Marineoffizier, Oberkommandierender der Osmanischen und Bulgarischen Flotte im Ersten Weltkrieg

Siehe auch:
 Rebeur-Paschwitz